Lequiesi – abitanti di Lequio Berria
Lequiesi – abitanti di Lequio Tanaro